Le championnat de France de football de Division 3 1980-1981 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par le Pierrots Vauban Strasbourg, qui bat en finale le CS Fontainebleau.

Groupe Nord 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Sud 

|}

Groupe Centre 

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1980-1981
 Championnat de France de football D2 1980-1981
 Coupe de France de football 1980-1981

Notes et références 

1981
Football en France en 1980
Football en France en 1981